Dogs – utwór grupy Pink Floyd
 Dogs – brytyjska grupa rockowa